Az 1994-es férfi vízilabda-világbajnokságot az úszó-világbajnokság keretében rendezték meg Rómában, Olaszországban. 

A vízilabdatorna férfi mérkőzéseit szeptember 2. és szeptember 10. között játszották. A tornát a házigazda olasz csapat nyerte. Magyarország az ötödik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot 4 csoportba osztották, mindegyik csoportban 4 csapat szerepelt. A csoportkörből az első két helyezett jutott a középdöntőbe. A középdöntőben az A- és B csoport első két helyezettje, valamint a C- és D csoport első két helyezettje újabb csoportot alkotott, a csapatok az egymás elleni eredményeket a csoportkörből magukkal vitték. A középdöntő két csoportjának első két helyezettje jutott az elődöntőbe. A harmadik és negyedik helyezettek az 5–8. helyért körmérkőzéseket játszottak egy újabb csoportban.

Az alsó ágon az A- és B csoport utolsó két helyezettje, valamint a C- és D csoport utolsó két helyezettje újabb csoportot alkotott a középdöntőben, a csapatok az egymás elleni eredményeket a csoportkörből magukkal vitték. A középdöntő két csoportjának első két helyezettje a 9–12., a harmadik és negyedik helyezettek pedig a 13–16. helyért játszottak egy újabb csoportban.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

Felső ág

E csoport 
A táblázat tartalmazza
az A csoportban lejátszott Hollandia – Egyesült Államok 8–7-es és
a B csoportban lejátszott Spanyolország – Horvátország 11–6-os eredményét is.

F csoport 
A táblázat tartalmazza
a C csoportban lejátszott Görögország – Oroszország 5–5-ös és
a D csoportban lejátszott Olaszország – Magyarország 11–10-es eredményét is.

Alsó ág

G csoport 
A táblázat tartalmazza
az A csoportban lejátszott Németország – Románia 8–6-os és
a B csoportban lejátszott Ausztrália – Új-Zéland 28–4-es eredményét is.

H csoport 
A táblázat tartalmazza
a C csoportban lejátszott Kuba – Dél-Afrika 8–1-es és
a D csoportban lejátszott Kazahsztán – Kanada 10–4-es eredményét is.

Helyosztók

A 13–16. helyért 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
a G csoportban lejátszott Románia – Új-Zéland 13–3-as és
a H csoportban lejátszott Kanada – Dél-Afrika 10–5-ös eredményét is.

A 9–12. helyért 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
a G csoportban lejátszott Ausztrália – Németország 7–7-es és
a H csoportban lejátszott Kuba – Kazahsztán 5–4-es eredményét is.

Az 5–8. helyért 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
az A csoportban lejátszott Hollandia – Egyesült Államok 8–7-es és
az F csoportban lejátszott Magyarország – Görögország 11–6-os eredményét is.

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1994-es női vízilabda-világbajnokság

F1994
Világbajnokság F